Paul Day peut désigner :
 Paul Day (1956), le premier chanteur de Iron Maiden, entre 1975 & 1976 ;
 Paul Day (1967-), un sculpteur britannique.